Stati Uniti d'America
 Hackensack – città del Minnesota
 Hackensack – città del New Jersey
 Hackensack – fiume tra il New Jersey e lo stato di New York
 South Hackensack  – città del New Jersey